Avramescu:
 Aurel A. Avramescu
 Cătălin Avramescu
 Constantin-Gheorghe Avramescu
 Gheorghe Avramescu
 Marcel Avramescu

Nume de familie românești